Magnifica – album di Donatella Rettore del 2006
 Magnifica – personaggio di Anna Maria Barbera